Третий чемпионат Континентальной хоккейной лиги проходил с 8 сентября 2010 года по 16 апреля 2011 года. Кубок Гагарина, звание Чемпиона КХЛ, а вместе с ним и звание Чемпиона России завоевал уфимский Салават Юлаев.

Кубок Открытия 

Сезон был открыт матчем в Казани между обладателем кубка Гагарина 2010 года казанским «Ак Барсом» и московским Динамо — на Кубок Открытия, в котором динамовцы одержали победу со счётом 3-1. В составе гостей отличились Михаил Баландин, Юрай Колник и Доминик Граняк, единственную шайбу в составе Ак Барса забросил на 47 минуте Янне Песонен. Судили матч Вячеслав Буланов и Анатолий Захаров. Хозяева заработали 12 минут штрафного времени, динамовцы получили 10.

Матч звёзд КХЛ 

Матч звёзд КХЛ 2011 состоялся 5 февраля на домашней арене клуба «СКА», «Ледовом дворце». В матче встретились «Команда Яшина», состоящая из хоккеистов Западной конференции, и «Команда Ягра», состоящая из хоккеистов Восточной конференции. В итоге победила «Команда Ягра» со счетом 18:16.

Составы команд определялись выбором болельщиков, СМИ и КХЛ.

В рамках матча состоялось «Мастер-шоу» — соревнование участников «Команды Яшина» и «Команды Ягра» в различных аспектах хоккейного мастерства.

Клубы

Турнирное положение команд 
 '' М — место в дивизионе, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш забитые-пропущенные шайбы, ±Ш — разница шайб, О — очков

Лучшие игроки по месяцам

Плей-офф

Итоговое положение команд

Призы и награды

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ
 Новости КХЛ на сайте «Чемпионат.ру»